

Persone 
 Nando (Fernando González Valenciaga) – calciatore spagnolo
 Nando (Fernando Neves) – calciatore capoverdiano 
 Nando (Nando Matola) – calciatore mozambicano

Altro 
 Nando – variante del nome proprio di persona maschile Ferdinando
 Nando – personaggio della serie Pokémon
 Nando – provider internet